Fritz Haber était un chimiste allemand.
Fritz Haber est une série de bande dessinée de David Vandermeulen retraçant la vie de ce chimiste.